Varendorf oder Varendorff steht für:
 Varendorff, westfälisches Adelsgeschlecht
 Varendorf, Ortsteil von Bienenbüttel
 Gut Varendorf in Rieste

Personen:
 Amelung von Varendorff (* vor 1309; †  1355), Osnabrücker Ritter
 Eberhard von Varendorff (um 1530–1568), Probst zu Bremen und Hadeln, Dechant von Herford und Enger
 Eberhard II. von Varendorff (1268–1303), Osnabrücker Ritter und Ministerialer, Erbauer der Burg Sutthausen
 Gustav Adolf von Varendorff (1743–1812), dänischer Offizier und Kartograf
 Jakob Friedrich von Varendorff (1706–1780), oldenburgischer Kanzleidirektor
 Johann von Varendorff († nach 1449), Propst zu St. Johann, Domherr zu Osnabrück
 Ludolf von Varendorff († 1571), Propst zu Bremen, Wildeshausen und Zeven, Propst des Stiftes Enger

Siehe auch:
 Vahrendorf, Ortsteil von Rosengarten, Landkreis Harburg
 Warendorf, Stadt im Regierungsbezirk Münster
 Warendorf (Adelsgeschlecht), Lübecker Patrizier